Козло́вщина

Белоруссия 
 Козловщина — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Козловщина — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Козловщина — хутор в Шарковщинском районе Витебской области.
 Козловщина — городской посёлок в Дятловском районе Гродненской области.
 Козловщина — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

Украина 
 Козловщина — деревня в Котелевском районе Полтавской области;